Osoby o tym nazwisku:

 Adolf Dymsza – polski aktor
 Anita Dymsza – polska aktorka
 Lubomir Dymsza – polski prawnik i polityk